Геос — многозначное начало слов и аббревиатура, может означать:

 ГЕОС — российское научное издательство
 ГеоС-1 — спутниковый мониторинг
 Желтушка геос — бабочка.

Примеры начала слов
 Геосфера
 Геосетка
 Геосинклиналь
и многие другие.

См. также 
 GEOS (значения)